Alfons Köster ist der Name folgender Personen:

* Alfons Köster (Architekt) (auch Alfons Koester; 1887–nach 1930), deutscher Architekt
 Alfons Köster (Pilot) (1919–1945), deutscher Jagdflieger